Vermicularia är ett släkte av svampar. Vermicularia ingår i familjen Glomerellaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Vermicularia